Tim Williams  (ur. 1961) – amerykański skoczek narciarski
 Tim Williams (ur. 1966) – amerykański aktor
 Tim Williams (ur. 1979) – amerykański muzyk folkowy
 Tim Williams (ur. 1982) – amerykański muzyk rockowy
 Tim Williams – amerykański muzyk heavymeatlowy (Bloodsimple)
 Tim Williams (ur. 1993) – amerykański koszykarz